Josef Estermann ist der Name folgender Personen: 

* Josef Estermann (Unternehmer) (1861–1912), österreichischer Industrieller
 Josef Estermann (Landrat) (1898–1982), deutscher Kommunalpolitiker
 Josef Estermann (Politiker) (* 1947), Schweizer Politiker (SP)
 Josef Estermann (Philosoph) (* 1956), Schweizer Philosoph und Theologe
 Josef Estermann (Soziologe) (* 1955), Schweizer Soziologe